Il singolare del torneo di tennis St. Petersburg WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Alex Metreveli 6-0, 7-6.

Teste di serie 

 John Newcombe (campione)
 Stan Smith (quarti di finale)
 Jaime Fillol (primo turno)
 Cliff Richey (primo turno)

 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Brian Fairlie (primo turno)
 Raúl Ramírez (semifinali)
 Dick Stockton (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

St. Petersburg WCT 1974